ITC poate fi:

 ITC Networks, companie de IT din România
 IT&C, Tehnologia informației
 Institutul pentru Tehnică de Calcul